2. ŽNL Primorsko-goranska u sezoni 2017./18. predstavlja 2. rang županijske lige u Primorsko-goranskoj županiji, te ligu šestog ranga hrvatskog nogometnog prvenstva.   
U ligi je sudjelovalo 12 klubova, a prvak je "Pomorac 1921" iz Kostrene.

Sudionici 
 Gomirje 
 Goranin Delnice
 Goranka Ravna Gora
 Lovran
 Mrkopalj 
 Omladinac Vrata
 Polet Skrad 
 Pomorac 1921 Kostrena
 Snježnik Gerovo
 Turbina Tribalj
 Vrbovsko
 Željezničar Moravice

Ljestvica

Rezultatska križaljka 
podebljan rezltat - igrano u prvom dijelu lige (1. – 11. kolo) 
rezultat normalne debljine - igrano u drugom dijelu lige (12. – 22. kolo)  
 prekrižen rezultat  - poništena ili brisana utakmica 
p - utakmica prekinuta  
3:0 p.f. / 0:3 p.f. - rezultat bez borbe

Ažurirano 24. lipnja 2018.

Izvori:

Poveznice 
 Grevagol - NS Rijeka 
 sportcom.hr, 1.A/B ŽNL / 2. ŽNL Primorsko-goranska
 2. ŽNL Primorsko-goranska

Izvori 
 
 grevagol-nsrijeka.com, Rezultati i završna tablica druge ŽNL sezona 2017/18: , objavljeno 9./10. lipnja 2018., pristupljeno 24. lipnja 2018. 
 

 

2017-18
Primorsko-goranska-2